Элемента́рная опера́ция — простейшее обозначенное в машинном языке действие, совершаемое вычислительной машиной, то есть такое действие, которое не может быть представлено совокупностью более простых. Любая инструкция, выполняемая машиной, представляет собой последовательное выполнение одной или нескольких элементарных операций. Объединение элементарных операций в группы лежит в основе микропрограммирования.

Примеры 
Примерами элементарных операций могут служить:
 установка регистра в нулевое положение
 запись нуля в ячейки памяти
 битовый сдвиг на один числовой разряд кода в регистре
 передача информации между регистрами
 сравнение кодов
 логическое сложение
 логическое умножение

См. также 
 Инструкция (информатика)
 Микрокод

Литература 
 

Машинный код